Chemia – nauka przyrodnicza
 Chemia – dziedzina astronomii
 Chemia – zespół muzyczny
 Chemia – film z 2015 roku w reżyserii Bartosza Prokopowicza

Przypisy